Kate Walker – protagonista dei videogiochi Syberia
Kate Walker – scrittrice britannica